Sankt Nikolaj (parochie, Før), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Før
 Sankt Nikolaj (parochie, København), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente København
 Sankt Nikolaj (parochie, Svendborg), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Svendborg
 Sankt Nikolaj (parochie, Vejle), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Vejle